Osoby o nazwisku Alder:
 Jim Alder – szkocki lekkoatleta
 Kurt Alder – niemiecki chemik, noblista

Miejsca:
 Alder – jednostka oasdnicza w USA, w hrabstwie Montana
 Alder – jednostka oasdnicza w USA, w hrabstwie Waszyngton